Ishmael steht für:

 Ishmael, Roman (1992) von Daniel Quinn, siehe Ismael (Erzählung)
 Ishmael Peak, Felsengipfel im Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Kemal Ishmael (* 1991), US-amerikanischer American-Footballspieler

Siehe auch:
 Ismael (Begriffsklärung)